Чемпионат России по футболу 2011/2012 годов — 20-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России; он являлся переходным — впервые в истории чемпионатов России розыгрыш прошёл по системе «весна−осень−весна».

Сезон проходил под названием «СОГАЗ чемпионат России по футболу среди команд Клубов Премьер-Лиги» и длился 15 месяцев. 

За три тура до конца чемпионата первое место в розыгрыше себе обеспечила команда «Зенит» (Санкт-Петербург). Это чемпионство стало для «Зенита» вторым подряд, третьим в истории чемпионатов России и четвёртым с учётом единственной победы в чемпионате СССР.

Серебряные медали завоевал «Спартак» (Москва), бронзовые — ЦСКА (Москва).

По итогам сезона Премьер-лигу покинули команды «Томь» (Томск) и «Спартак» (Нальчик). По итогам стыковых матчей «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «Волга» (Нижний Новгород) сохранили прописку в Премьер-лиге, обыграв четвертую и третью команду Первенства ФНЛ 2011/12 годов соответственно.

Предпосылки 
Разговоры на тему перехода на систему розыгрыша чемпионата «осень—весна» начались ещё в 2004 году, сразу после завершения чемпионата, когда действующий на тот момент президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал предположение, что в ближайшем будущем российский чемпионат перейдёт на эту систему по примеру Украины, в которой начиная с 1992 года чемпионат начинается осенью, а заканчивается весной. Однако сам же Колосков высказался против этой идеи, назвав её «бесполезной из-за климатических условий». Его поддержали некоторые известные футбольные личности, такие как известный советский футболист Никита Симонян и главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

В апреле 2005 года место президента Российского футбольного союза занял Виталий Мутко, который не исключал возможность перехода. И уже в июле Общее собрание членов Премьер-Лиги обратилось в бюро исполкома РФС с просьбой рассмотреть возможность проведения чемпионата по системе «осень-весна» уже с сезона 2006. Однако в итоге было выдвинуто предложение рассмотреть возможность проведения чемпионата не ранее 2007 года.

В 2006 году интерес к системе «осень—весна» подогревался во многом благодаря президенту ЦСКА Евгению Гинеру, который являлся ярым сторонником этой системы. Буквально в каждом интервью, касающемся выступлений российских клубов на европейском уровне, Гинер затрагивал эту тему. В итоге, в ноябре 2006 РФПЛ приняла решение о переходе на эту систему с сезона 2009. Интересно, что примерно в это же время президент ФИФА Зепп Блаттер выступил с «зеркальной» инициативой — перевести ведущие европейские чемпионаты на систему «весна—осень».

В 2007 году Гинер продолжил свою кампанию. К этому времени, у системы появилось много сторонников — за переход высказались главный тренер «Спартака» Владимир Федотов, главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, владелец «Спартака» Леонид Федун, генеральный директор ФК «Москва» Юрий Белоус.

В конце 2008 года Виталий Мутко заявил, что в ближайшее время перехода на систему «осень—весна» не будет, мотивировав это отсутствием в стране необходимой футбольной инфраструктуры. После этого разговоры о переходе немного поутихли, и снова возобновились только после прихода на пост президента Российского футбольного союза бывшего президента «Зенита» Сергея Фурсенко в феврале 2010 года. В итоге, после долгих обсуждений, исполком РФС принял решение о переходе на систему «осень—весна».

Участники 

По итогам сезона 2010 Чемпионат покинули футбольные клубы:
  
 «Алания» (Владикавказ) — 15-е место в турнирной таблице (30 очков)
 «Сибирь» (Новосибирск) — 16-е место в турнирной таблице (20 очков)
 «Сатурн» (Раменское, Московская область) — заявление о добровольном выходе из РФПЛ

Из Первого дивизиона 2010 квалифицировались футбольные клубы:
 «Кубань» (Краснодар) — 1-е место в турнирной таблице (80 очков)
 «Волга» (Нижний Новгород) — 2-е место в турнирной таблице (71 очко)
 ФК «Краснодар» — замена футбольного клуба «Сатурн»

Составы команд

Регламент

Два этапа 
Чемпионат проводился в два этапа. На первом этапе команды сыграли традиционный двухкруговой турнир из 30 туров (каждая команда провела по два матча с каждой из остальных команд — один дома и один в гостях).

На втором этапе команды были разделены на две группы. Первые восемь клубов по итогам первого этапа сыграли между собой в два круга, разыграв места с 1-го по 8-е. Остальные восемь клубов также сыграли между собой в два круга, разыграв места с 9-го по 16-е. При этом очки, набранные командами на первом этапе, сохранялись.

Участие лучших команд в еврокубках 
По состоянию на начало чемпионата квота России на участие в еврокубках была следующей:

Позиции могли меняться по итогам розыгрыша Кубка России 2011/2012, а также в зависимости от того, какие команды и из каких стран выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы 2011/2012. Итоговое распределение мест в еврокубках см. ниже.

Обмен командами с Первым дивизионом 
Команды, занявшие по итогам чемпионата 15-е и 16-е места, выбыли в ФНЛ. Команды, занявшие 1-е и 2-е места в ФНЛ, перешли в Премьер-лигу.

Команды, занявшие 13-е и 14-е места, играли стыковые матчи с командами ФНЛ, занявшими 4-е и 3-е места, соответственно. Победители стыковых матчей получили право сыграть в следующем чемпионате Премьер-Лиги.

Определение мест в случае равенства очков 
В соответствии с Регламентом чемпионата, в случае равенства очков у двух и более команд места команд в турнирной таблице определяются по следующим критериям:
 число побед во всех матчах;
 результаты очных встреч (очки, победы, разность мячей, голы, голы на чужом поле);
 разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 число забитых мячей во всех матчах;
 число мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.

Требования к составам команд 
 Для участия в чемпионате каждая команда вправе заявить до 35 футболистов независимо от возраста. Параллельно для участия в основном чемпионате и в молодёжном турнире каждая команда вправе заявить до 25 футболистов не старше 1990 г. рождения и неограниченное количество футболистов не старше 1993 г. рождения.
 В составе одной команды на поле одновременно не может находиться более 6 «легионеров» — игроков, не имеющих гражданства России
 В заявку команды на каждый матч (хотя бы в число запасных) в обязательном порядке должен быть включен хотя бы один игрок — гражданин России не старше 1990 г. рождения

Молодёжный турнир 
Параллельно с основным чемпионатом проводится турнир молодёжных команд. Каждый клуб — участник чемпионата выставляет молодёжную команду, состоящую из игроков не старше 1990 г. рождения. Матчи молодёжных команд проводятся, как правило, накануне матчей взрослых команд или в тот же день перед матчем взрослых команд.

Кроме того, каждый клуб — участник чемпионата обязан выставить юношеские команды в первенства России среди юношей 1994 и 1995 гг. рождения — турниры, организационно не связанные с Чемпионатом России.

Первый этап (весна-осень 2011)

Итоговая таблица первого этапа

Лидеры чемпионата

Движение по таблице

Результаты матчей 

* «Зениту» в матче 4-го тура с ЦСКА (1:1) засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за отсутствие в заявке на матч доморощенного игрока не старше 1990 года рождения.

Второй этап (осень-весна 2011—2012) 
Жеребьёвка календаря второго этапа чемпионата России состоялась 8 ноября 2011 года.

Команды были разбиты на 2 группы. В группу А попали команды, занявшие по итогам первого этапа места с 1-го по 8-е. Соответственно, они разыграли между собой чемпионский титул, серебряные и бронзовые медали, а также места в еврокубках. В группе Б играли команды, занявшие на первом этапе места с 9-го по 16-е. В играх между собой они определили команды, выбывающие в Первый дивизион, а также участников стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге.

В рамках каждой из групп были проведены двухкруговые турниры, причем очки, набранные на первом этапе, за командами сохранились. Матчи второго этапа прошли с 18 ноября 2011 по 13 мая 2012. В последнем, 44-м туре в каждой группе матчи начинались одновременно.

Группа А

Лидеры чемпионата первой восьмёрки 

Турнир команд группы А прошёл под знаком доминирования санкт-петербургского «Зенита», который по ходу первенства лишь наращивал своё преимущество, обеспечив чемпионство за три тура до конца и финишировав в результате с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя.

ЦСКА не смог составить реальной конкуренции «Зениту» и, сыграв в середине турнира пять матчей подряд без побед, позволил догнать себя «Спартаку» и «Динамо». При этом до самых последних туров шансы на медали сохраняли «Локомотив» и «Рубин». На финишном отрезке их опередил «Анжи», одержавший четыре победы подряд. Перед последним туром ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Анжи» расположились в интервале одного очка друг за другом. Из них лишь «Спартак» смог одержать победу (над «Локомотивом»), в других матчах турнирно не мотивированные «Зенит», «Рубин» и «Кубань» оказали соперникам серьёзное сопротивление и не позволили улучшить турнирное положение.

Больше всего очков на втором этапе набрал «Зенит» — 27, за ним идут «Спартак» и «Анжи» — по 22. Бронзовый призёр ЦСКА по этому показателю лишь шестой (14 очков).

Итоговая таблица 

 * «Спартак» начнёт выступление не с 3-го раунда, а с раунда плей-офф ввиду изменений, связанных с победой «Челси» в Лиге чемпионов 2011/2012
 ** «Рубин» начнет выступление в еврокубках с группового этапа Лиги Европы 2012/2013 как обладатель Кубка России 2011/2012.

Потуровая таблица

Развитие турнирной ситуации

Группа Б

Лидеры чемпионата второй восьмёрки 

Больше всего очков во втором этапе набрал «Амкар» — 28, что является рекордом всего второго этапа.

Турнирная таблица

Стыковые матчи за места в премьер-лиге и ФНЛ

Первые матчи

Составы команд 
Основная статья: Чемпионат России по футболу 2011/2012 (составы)

Лучшие бомбардиры чемпионата

33 лучших 
15 мая, на заседании Исполкома РФС был утвержден список 33-х лучших футболистов СОГАЗ-Чемпионата России по футболу сезона 2011/2012. В тройку лучших футболистов на каждой позиции вошли:

Вратари
 1. Вячеслав Малафеев («Зенит»); 2. Игорь Акинфеев (ЦСКА); 3. Антон Шунин («Динамо»).

Защитники
 Правые: 1. Александр Анюков («Зенит»); 2. Алексей Березуцкий (ЦСКА); 3. Роман Шишкин («Локомотив»).
 Правые центральные: 1. Сергей Игнашевич (ЦСКА); 2.  Томаш Губочан («Зенит»); 3. Тарас Бурлак («Локомотив»).
 Левые центральные: 1.  Николас Ломбертс («Зенит»); 2. Василий Березуцкий (ЦСКА); 3.  Сальваторе Боккетти («Рубин»).
 Левые: 1.  Доменико Кришито («Зенит»); 2.  Кристиан Ансалди («Рубин»); 3. Владимир Гранат («Динамо»).

Полузащитники
 Правые: 1. Александр Самедов («Динамо»); 2.  Эйден Макгиди («Спартак» М); 3.  Гёкдениз Карадениз («Рубин»).
 Опорные: 1. Игорь Денисов («Зенит»); 2. Денис Глушаков («Локомотив»); 3.  Бибрас Натхо («Рубин»).
 Центральные: 1. Роман Широков («Зенит»); 2. Алан Дзагоев (ЦСКА); 3.  Мбарк Буссуфа («Анжи»).
 Левые: 1. Юрий Жирков («Анжи»); 2.  Данни («Зенит»); 3. Дмитрий Комбаров («Спартак» М).

Нападающие
 Правые: 1. Александр Кержаков («Зенит»); 2.  Самюэль Это’о («Анжи»); 3.  Эммануэль Эменике («Спартак» М).
 Левые: 1.  Сейду Думбья (ЦСКА); 2.  Ласина Траоре («Кубань»); 3.  Андрей Воронин («Динамо»)

Призы

Посещаемость матчей 
Клубы отсортированы в таблице по алфавиту.

Заголовки таблицы
 Команда — название команды.
 Все матчи — посещаемость всех 44 матчей с участием команды.
 Домашние — посещаемость всех 22 домашних матчей команды.
 Гостевые — посещаемость всех 22 матчей команды в гостях.
 Всего — общее число болельщиков посетивших матчи.
 В среднем — среднее число болельщиков пришедших на матч.
 Заполняемость — средний процент заполняемости стадиона, рассчитывается для домашних матчей команды.

Всего матчи чемпионата посетили — 4 542 405 человек (в среднем 12 905 зрителей на игру).

Источник: РФПЛ.org</small>

Статистика 
Всего было сыграно 352 матча. 248 игр (70,46 % от общего количества матчей) завершились победой одной из команд, из них в 151 матче (60,89 % от общего количества побед) побеждали хозяева, в 97 гости (39,11 % от общего количества побед). В 27 матчах победителям приходилось отыгрываться по ходу игры (10,89 % от общего количества побед). 104 матча завершились вничью (29,55 % от общего количества игр), в том числе 34 с нулевым счётом (9,66 % от общего количества игр).

Было забито 836 голов, по 2,38 мяча в среднем за матч. На своём поле было забито 471 мяч (56,34 % от общего количества голов), 365 мячей забили гости (43,66 % от общего количества голов). С пенальти было забито 81 мяч (9,69 % от общего количества голов). Всего было назначено 109 одиннадцатиметровых ударов (по 0,31 пенальти в каждом матче). Нереализовано 28 пенальти (34,57 % от общего количества пенальти).

Показано 1612 жёлтых карточек (в среднем по 4,58 ЖК за матч). Из них 743 (46,09 % от общего количества ЖК) показано за грубую игру, 518 (32,13 % от общего количества ЖК) за неспортивное поведение, 280 (17,37 % от общего количества ЖК) за срыв атаки, 62 (3,85 % от общего количества ЖК) за прочие нарушения. Также судьи показали игрокам 81 красную карточку (в среднем по 0,23 КК за матч), из них 54 (66,67 %) было показано за вторую жёлтую. 30 раз (37,04 % от всех удалений) футболисты удалялись за грубую игру, 14 раз (17,28 %) за фол последней надежды, дважды (2,47 % от общего количества КК) за нецензурную брань и один раз (1,23 % от общего количества КК) за недисциплинированное поведение.

Источник: РФПЛ.

Рекорды в чемпионате 
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 21-й тур: «Кубань» — «Волга» — 5:0
 22-й тур: «Зенит» — «Краснодар» — 5:0
 Самая крупная победа гостей (+4):
 23-й тур: ЦСКА — «Динамо» — 0:4
 24-й тур: «Томь» — «Краснодар» — 0:4
 24-й тур: «Терек» — «Локомотив» — 0:4
 35-й тур: «Динамо» — «Зенит» — 1:5
 Наибольшее число голов в одном матче (8):
 20-й тур: «Динамо» — «Терек» — 6:2
 28-й тур: «Анжи» — ЦСКА — 3:5

Тренеры и капитаны команд

Техническое оснащение команд 
2011 год

2012 год

Титульные спонсоры команд 

 Примечание: Не во всех случаях нашивки/наклейки на форме означают именно спонсоров, иногда команды продвигают таким образом иное.

Арбитры чемпионата

Турнирное положение молодёжных команд

Турнир 2011 года

Турнир 2012 года 
На группы «А» (за 1—8-е места) и «Б» (за 9—16-е места) команды разбивались в соответствии с положением главных команд на первом этапе турнира в РФПЛ. Сообщалось, что награждены за призовые места будут команды обеих групп.
 Группа А

 Группа Б

Представители премьер-лиги на чемпионате Европы 2012

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

2011
Чемпионат России по футболу 2011/2012